Уэст-Мурингс (Вестмурингс; ) — жилой район в регионе Диего-Мартин в Тринидаде и Тобаго. Находится на острове Тринидад, к западу от города Порт-оф-Спейн — столицы страны. Известен высококлассным жильём и экспатриантами.

Население 
По данным на 9 января 2011 года проживали 3519 человек: мужчин — 1679, женщин — 1840.

На 15 мая 2000 года население составляло 3046 человек.

Инфраструктура 
 Торговый центр;
 Государственный колледж;
 Международная школа Порт-оф-Спейн;
 Данросская подготовительная начальная школа.

Известные уроженцы 
 Нур Мухаммед Хассанали — президент Республики Тринидад и Тобаго в 1987 — 1997 годах.
 Залайхар Хассанали — первая леди Республики Тринидад и Тобаго в 1987 — 1997 годах.

Примечания 

Населённые пункты Тринидада и Тобаго